Sanbu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Sanbu (socken i Kina, Guangxi), 
 Sanbu (socken i Kina, Jiangsu), 

Robotskapade Kinaförgreningar